Ray Henderson (1896-1970) – cantautore statunitense
 Ray Henderson (1937) – calciatore statunitense